Plusieurs villes possèdent une place Saint-Pierre :

la place Saint-Pierre à Bruxelles
 la place Saint-Pierre à Gand
 la place Saint-Pierre à Tournai
 la place Saint-Pierre de Wasmes à Wasmes

la place Saint-Pierre à Besançon
la place Saint-Pierre à Bordeaux
la place Saint-Pierre à Caen
la place Saint-Pierre à Clermont-Ferrand
la place Saint-Pierre dans le Vieux Mans
La place Saint Pierre à Montluçon
la place Saint-Pierre à Montpellier
la place Saint-Pierre à Nantes
la place Saint-Pierre dans le  de Paris
la place Saint-Pierre à Pontarlier
la place Saint-Pierre à Saint-Chamond
la place Saint-Pierre à Toulouse

/  
la place Saint-Pierre au Vatican

Voir aussi 
 

Saint-Pierre